Натуральне число 1281
 1281 рік до нашої ери
 1281 рік нашої ери